Příjmení Straube nosí více různých osobností:

 Erich Straube (1887–1971) – generál německého Wehrmachtu
 Heinrich Straube (1794–1847) – německý spisovatel a právník
 Ignaz Straube (1817–1858) – německý baptistický misionář a kazatel
 Julius Straube (1832–1913) – německý kartograf a vydavatel
 Karl Straube (1873–1950) – německý varhaník, dirigent a pedagog
 Monald Straube (?–1729) – františkán a teolog působící ve Slezsku
Rudolf Straube (1717–1785) – německý hudební skladatel

Německá příjmení